Больша́я Джалга́ — село в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Больше-Джалгинское (Большая Джалга),
 Большеджалгинское.

География 
Расстояние до краевого центра: 195 км. Расстояние до районного центра: 65 км.

История 
Основано в 1867 году (по другим данным — в 1868 году) в Петровской волости Новогригорьевского уезда, на реке Захо Джалга — на землях переселившихся в Турцию калаусо-джембулуковских ногайцев. Первоначальная численность — 1922 души. В 1881 году Большая Джалга стала волостным селом — в ней тогда проживало 1788 человек.

Согласно справочнику А. Твалчрелидзе «Ставропольская губерния», изданному в 1896 году, село составляли 1410 дворов и 1523 дома, имелась каменная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. По окладным листам в селе числилось 1952 ревизских души, а по семейным спискам — 3606 мужчин и 3549 женщин. В селе проживал 491 иногородний (безземельный) человек. Коренными жителями села были малороссы, а иногородние были из Курской, Черниговской и Ставропольской губерний. Все жители — православные.

В 1909 году население села составляло 12 797 человек. По переписи 1920 года в селе проживало 12 078 человек.

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1920 году в Большой Джалге была организована артель им. Калинина, в 1921 году — артель им. Покидова.

В 1925 году село Большая Джалга образует Больше-Джалгинский сельсовет Виноделенского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края. Согласно первой Всесоюзной переписи населения 1926 года в селе проживало 11 322 человек, из них украинцев ― 10 982.

На 1 октября 1926 года в Больше-Джалгинский сельсовет входили: с. Большая Джалга, х. Большаков, х. Борсюк, х. Волошин, х. Горобцов, х. Калинников, х. Кириленко, х. Кононенко, х. Рубцова, х. Сурин, х. Теницкий, х. Чмырева.

В в 1939 году в Больше-Джалгинский сельсовет входили: с. Большая Джалга, х. Будённовский, х. Весёлый, х. Дарьял, х. колхоза «Вторая пятилетка».

Состав Больше-Джалгинского сельсовета на 1 мая 1953 года: с. Большая Джалга, х. Весёлый.

7 июля 1964 года из списка населённых пунктов был исключён хутор Весёлый.

До 1 мая 2017 года село образовывало упразднённое сельское поселение cело Большая Джалга.

Население 

Национальный состав

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Сельское поселение cело Большая Джалга 
В 1881 году была образована Большеджалгинская волость.

Председатели исполкома сельского Совета: Андрей Еремеевич Федюкин, Иван Самсонович Ковалёв, Василий Иванович Скляров, Николай Анатольевич Черноиванов, Иван Фёдорович Малород, Галина Ивановна Выстороп, Василий Андреевич Ожерельев, Пётр Иванович Бочко, Виктор Дмитриевич Батрак.

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение. 
 Сельская библиотека. Открыта 24 мая 1904 года 
 детский сад № 8 «Тополёк»
 средняя общеобразовательная школа № 2
 основная общеобразовательная школа № 3
 филиал Сбербанка России № 1856/00003
 Уличная сеть насчитывает 26 улиц и 12 переулков
 С восточной стороны населённого пункта расположено общественное открытое кладбище площадью 70 тыс. м².

Экономика 
 Племенной завод «Вторая Пятилетка». В 1957 году все сельхозпредприятия объединились в колхоз «Вторая Пятилетка», специализировавшийся на производстве зерна и выращивании овец.

Люди, связанные с селом 
 Архипенко, Георгий Григорьевич (1913, Большая Джалга — 1989) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., танкист, полный кавалер ордена Славы.
 Белоконь, Николай Иович (1899, Большая Джалга — 1970) — выдающийся советский учёный в области термодинамики, теплотехники, энергетики железнодорожного транспорта и транспорта нефти и газа. Доктор технических наук, профессор, генерал-директор тяги 3 ранга, заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Бугаев, Семён Васильевич  (15.04.1914, Большая Джалга — 23.05.1984, Опенки (Ростовская область)) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Герюшенко, Иван Васильевич (1929, Большая Джалга—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Ковган, Сергей Игнатьевич (1926) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., кавалер орденов Славы III степени, Отечественной войны I степени.
 Корсун, Стефан Макарович (1909, Большая Джалга ― 1984) — чабан, Герой Социалистического Труда.
 Солодовников, Андрей Петрович (1923, Большая Джалга ― 1995) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.

Памятники 
 Братская могила 12 красных партизан, погибших в годы гражданской войны, и 2 советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1918—1920, 1943, 1961 года.

Примечания

Литература 
 
 Большая Джалга в книге «Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельско-хозяйственном отношениях», А.Твалчрелидзе (инспектор народных училищ). Ставрополь, типография М. Н. Корицкого, 1897 г.
 Большая Джалга в книге Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области). Н. Т. Михайлов. 1911 г.

Ссылки 
 Сайт администрации муниципального образования села Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского края

Упразднённые муниципальные образования Ипатовского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Ипатовского городского округа